

Спрінг-Брук — місто, штат Вісконсин
 Спрінг-Брук Тауншип — селище в окрузі Лекаванна, штат Пенсільванія